Denumirea de Detelina se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Detelina, un sat în comuna Karnobat, regiunea Burgas;
 Detelina, un sat în comuna Dolni Ciflik, regiunea Varna.